Ла Вијеха има више значења:

 Ла Вијеха (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вијеха (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Вијеха (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вијеха (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вијеха (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику